Mississauga est un toponyme surtout utilisé en Ontario au Canada:

 Mississaugas, peuple amérindien basé dans le sud de l'Ontario

Toponyme
 Mississauga, ville du sud de l'Ontario, dans la région métropolitaine de Toronto
 Mississauga, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1973-1976)
 Mississauga-Centre, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1996-2003)
 Mississauga-Est, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1987-2003)
 Mississauga-Nord, ancienne circonscription fédéral de l'Ontario (1976-1987)
 Mississauga-Ouest, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1987-2003)
 Mississauga-Sud, circonscription fédérale ontarienne
 Mississauga-Sud, circonscription provinciale ontarienne

Sport
 Mississauga IceDogs, ancienne franchise de la Ligue de hockey de l'Ontario
 Mississauga St. Michael's Majors, équipe de hockey de la Ligue de l'Ontario

Homonymie partielle
 Mississauga (accident ferroviaire), déraillement d'un train de matière dangereuse à Mississauga en 1979
 Mississauga—Brampton-Sud, circonscription fédérale et provinciale ontarienne
 Mississauga—Erindale, circonscription fédérale et provinciale ontarienne
 Mississauga-Est—Cooksville, circonscription fédérale et provinciale ontarienne
 Mississauga—Streetsville, circonscription fédérale et provinciale ontarienne
 Brampton-Ouest—Mississauga, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1996-2003)

Homonymie de toponyme